Doktor Kosmos är ett svenskt barnprogram i TV4 som hade premiär den 7 september 1997. Innan Doktor Kosmos blev ett fristående program ingick det i Kosmos & Co och Kosmos & Kattis. Doktor Kosmos spelas av Mikael Riesebeck.

Handling 
Kosmos är veterinär och hjälper djur i nöd. När ett djur har problem så sätter sig Doktor Kosmos på sin "kosmoped" och ger sig iväg.

Källor

Svenska barnprogram på TV